La Seconda Lega Interregionale 2010-2011 è la 89ª edizione del quarto livello del calcio svizzero.

Gruppo 1 
 FC Bavois
 FC Bex
 FC Geneva
 FC Stade-Lausanne-Ouchy
 FC Monthey
 FC Montreux-Sports
 FC Orbe
 FC Perly-Certoux
 FC La Sarraz-Eclépens
 Team Genève-Servette-Carouge M-21
 FC Sierre
 Signal FC Bernex-Confignon
 FC Versoix 1
 FC Vevey Sports 05

Classifica finale

Gruppo 2 
 FC Bern
 FC Bulle
 FC Dürrenast
 FC Farvagny/Ogoz I
 FC Gumefens/Sorens I
 FC Kerzers I
 FC Köniz
 FC La Tour/Le Pâquier
 Team Vaud M-21
 FC Lerchenfeld
 SV Lyss
 FC Portalban/Gletterens
 CS Romontois
 FC Spiez

Classifica finale

Gruppo 3 
 FC Alle
 FC Allschwil
 FC Black Stars
 FC Bôle I
 FC Courtételle
 FC Langenthal
 FC Liestal
 FC Moutier 1
 Team Neuchâtel Xamax/AFF-FFV M-21
 FC Oberdorf
 FC Porrentruy
 FC Saint-Imier I
 FC Serrières Neuchâtel
 FC Tavannes/Tramelan 1

Classifica finale

Gruppo 4 
 Team Aargau U-21
 FC Aegeri
 SC Balerna
 FC Emmenbrücke
 FC Eschenbach
 SC Goldau
 FC Hergiswil
 FC Ibach
 FC Kickers Luzern
 Losone Sportiva
 FC Muri
 FC Sarnen
 FC Sursee
 AC Taverne 1

Classifica finale

Gruppo 5 
 FC Dulliken
 FC Freienbach
 SV Höngg
 FC Kosova 1
 FC Küsnacht
 FC Luterbach
 FC Meisterschwanden 1
 FC Oerlikon/Polizei Zürich 1
 FC Red-Star Zürich
 SC Schöftland
 FC Seefeld Zurich
 FC Thalwil
 FC Wettingen 93
 FC Wettswil-Bonstetten

Classifica finale

Gruppo 6 
 FC Altstätten
 FC Amriswil
 FC Balzers
 FC Bazenheid
 Chur 97
 FC Diepoldsau-Schmitter
 FC Kreuzlingen
 FC Linth 04
 FC Rorschach
 FC Seuzach
 SV Schaffhausen
 FC Töss
 FC Wängi
 FC Widnau

Classifica finale

Verdetti

Seconda Lega 
Promosse in Seconda Lega interregionale:
 Aargauischer Fussballverband (AFV): FC Entfelden 1
 Fussballverband Bern / Jura (FVBJ): FC Langnau e FC Franches-Montagnes
 Innerschweizerischer Fussballverband (IFV):FC Ruswil e FC Baar
 Fussballverband Nordwestschweiz (FVNWS): FC Therwil
 Ostschweizer Fussballverband (OFV): FC Mels e FC Frauenfeld
 Solothurner Kantonal-Fussballverband (SKFV): FC Subingen
 Fussballverband Region Zürich (FVRZ): FC Phönix Seen 1 e FC Dietikon 1
 Federazione ticinese di calcio (FTC): Vedeggio Calcio
 Freiburger Fussballverband (FFV): FC Estavayer-le-Lac I
 Association cantonale genevoise de football (ACGF): FC Collex-Bossy 1
 Association neuchâteloise de football (ANF): FC Etoile-Sporting I
 Association valaisanne de football (AVF): US Collombey-Muraz
 Association cantonale vaudoise de football (ACVF): FC Lutry e FC Thierrens

Collegamenti esterni 
 

Calcio nel 2010
Calcio nel 2011
2011 4